Joanne puede hacer referencia a: 

 «Joanne» (1984), canción de la banda estadounidense Orion the Hunter.
 Joanne (2016), álbum de Lady Gaga y también «Joanne», canción perteneciente a dicho álbum.